

Nom commun 
  La soule est un jeu ancien, ancêtre du football et du rugby.
  La Soule est la plus petite des sept provinces du Pays basque.

Hydronyme 
 La Soule est un film français de Michel Sibra sorti en 1989.

Patronyme 

 Annah May Soule (1859-1905), professeure américaine d'économie politique et d'histoire des États-Unis.
 Aurélie Adam Soule (1983-), femme politique béninoise.
 Charles Soule, romancier et scénariste de comics américain.
 Christophe Soulé (1951-), mathématicien français.
 Christophe Soulé (1965-), ancien joueur de basket-ball français.

Economie 
 Soulé est une entreprise française.